MQK steht für:
 Flugplatz San Matías (IATA-Code), Flughafen von San Matías (Santa Cruz), Departamento Santa Cruz, Bolivien

mqk steht für:
 Rajah Kabunsuwan (ISO-639-3-Code), Dialekt von Agusan (Sprache), eine der philippinischen Sprachen in Mindanao, Philippinen

Abkürzung